Cinq navires de lUS Navy portent le nom dUSS Wichita, d'après la ville de Wichita :
l', un croiseur lourd commissionné en 1939 et actif durant la Seconde Guerre mondiale ;
l', un pétrolier en service de 1969 à 1993, techniquement identifié comme AOR-1, nommé d'après la rivière Wichita ;
l', un littoral combat ship de la classe Freedom dont la construction est prévue.

Wichita